Alexandre Ivanovitch Tatichtchev (1763-1833), ministre de la Guerre de la Russie impériale ;
 Vassili Nikititch Tatichtchev (1686-1750), historien et géographe russe ;
 Sergueï Sergueïevitch Tatichtchev (1872-1915), haut fonctionnaire russe et gouverneur de Saratov ;
 Vladimir Sergueïevitch Tatichtchev (1865-1928), homme d'affaires et banquier russe.

Voir aussi 
 Jacques Tatischeff, nom de naissance de Jacques Tati (1907-1982), réalisateur et acteur français ;
 Sophie Tatischeff (1946-2001), fille du précédent.

Homonymie de patronyme